|-
| (41601) 2000 SH78||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41602) 2000 SA81||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41603) 2000 SN102||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41604) 2000 SO104||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41605) 2000 SV106||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41606) 2000 SO108||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41607) 2000 SJ113||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41608) 2000 SS114||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41609) 2000 SR117||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41610) 2000 SR119||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41611) 2000 SY120||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41612) 2000 SO124||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41613) 2000 SP144||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41614) 2000 SX145||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41615) 2000 SM149||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41616) 2000 SP149||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41617) 2000 SK151||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41618) 2000 SU151||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41619) 2000 SM153||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41620) 2000 SU160||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41621) 2000 SY161||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41622) 2000 SP166||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41623) 2000 SN167||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41624) 2000 SU167||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41625) 2000 SA168||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41626) 2000 SQ170||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41627) 2000 SK171||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41628) 2000 SW176||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41629) 2000 SA177||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41630) 2000 SM185||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41631) 2000 SN185||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41632) 2000 SL204||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41633) 2000 SR216||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41634) 2000 SO218||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41635) 2000 SE220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41636) 2000 SZ220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41637) 2000 SA225||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41638) 2000 SS225||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41639) 2000 SD227||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41640) 2000 SJ227||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41641) 2000 SV229||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41642) 2000 SK230||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41643) 2000 SH268||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41644) 2000 SC269||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41645) 2000 SD269||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41646) 2000 SJ273||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41647) 2000 ST275||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41648) 2000 SP276||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41649) 2000 SA279||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41650) 2000 SU280||||29 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41651) 2000 ST293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41652) 2000 SA294||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41653) 2000 SC294||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41654) 2000 SE295||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41655) 2000 SJ302||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41656) 2000 SH303||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41657) 2000 SN308||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41658) 2000 SP319||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41659) 2000 SP358||||24 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41660) 2000 SV362||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41661) 2000 SK369||||22 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41662) 2000 TB||2000 TB||1 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41663) 2000 TK16||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41664) 2000 TR16||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41665) 2000 TH18||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41666) 2000 TQ18||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41667) 2000 TE19||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41668) 2000 TP25||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41669) 2000 TW28||||6 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41670) 2000 TC29||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41671) 2000 TF34||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41672) 2000 TX36||||15 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41673) 2000 TU39||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41674) 2000 TV62||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41675) 2000 UZ1||||22 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41676) 2000 UR2||||24 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41677) 2000 UD7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41678) 2000 UV7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41679) 2000 UC8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41680) 2000 UY8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41681) 2000 UA10||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41682) 2000 UP10||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41683) 2000 UZ14||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41684) 2000 UL15||||25 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41685) 2000 UG16||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41686) 2000 UN16||||29 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41687) 2000 UY16||||30 жовтня 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (41688) 2000 UV18||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41689) 2000 UW18||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41690) 2000 UR19||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41691) 2000 UF25||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41692) 2000 UC27||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41693) 2000 UU39||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41694) 2000 UT41||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41695) 2000 UN43||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41696) 2000 UF45||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41697) 2000 UJ46||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41698) 2000 UO46||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41699) 2000 UT46||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41700) 2000 UV46||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

41600